Das Mixed der US Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Martina Navratilova und Bob Bryan. Bob Bryan war diesmal mit Tatiana Golovin angetreten und erreichte mit ihr das Achtelfinale. Gewonnen hatten Wiktoryja Asaranka und Max Mirny in zwei Sätzen gegen Meghann Shaughnessy und Leander Paes.

Setzliste

Hauptrunde

Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte 

Mixed
2007